Warsaw Sports Group Open 2017 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2017 z cyklu Warsaw Sports Group Open rozgrywany w dniach 19–25 czerwca 2017 roku w Warszawie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2017
2017 w tenisie ziemnym
2017 w polskim sporcie